Шахар Пеєр була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Ярміла Грот виграла титул, у фіналі перемігши Аллу Кудрявцеву з рахунком 6–1, 6–4. За весь турнір Грот не програла жодного сету.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
2010